Super liga Srbije 2022/2023 (znana jako Mozzart Bet SuperLiga ze względów sponsorskich) jest 17. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Serbii. 
Bierze w niej udział 16 drużyn, które w okresie od 8 lipca 2022 do 27 maja 2023 rozegrają w dwóch rundach 37 kolejek meczów. 
Podobnie jak w PKO Ekstraklasie w lidze serbskiej wprowadzono wymóg gry młodzieżowca.
Sezon zakończą baraże o miejsce w przyszłym sezonie w SuperLiga. 
Tytuł mistrzowski broni Crvena zvezda.

Drużyny

Faza zasadnicza

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

Ostatnia aktualizacja: 2023-03-19. Źródło:

Stadiony

Przypisy

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 
 

2022 w piłce nożnej
2023 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Serbii
2022 w Serbii
2023 w Serbii